Municipio de Newtown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newtown (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Newtown (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Newtown (condado de Delaware, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.